Тубуаи:

 Тубуаи — группа островов, расположенных к югу от островов Общества; второе название — Острова Острал. 
 Тубуаи (остров) — остров в одноимённом архипелаге.
 Тубуаи (язык) — полинезийский язык, ранее широко распространенный на одноименном архипелаге во Французской Полинезии.